Такмичење у пливању у дисциплини 400 метара слободним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 21. јула (квалификације и финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини биле су пријављене 43 такмичарке из 37 земаља. Титулу светске првакиње из 2017. није супела да обрани Американка Кејти Ледеки пошто је у финалној трци заузела друго место, док је титулу светске првакиње освојила Ариарне Титмус из Аустралије. Бронзану медаљу је освојила Американка Лија Смит.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 400 метара слободним стилом за жене су биле пријављене 43 такмичарке из 37 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално две представнице у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 21. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 11:22 по локалном времену, пливало се у 5 квалификационих група, а пласман у финале остварило је 8 такмичарки са најбољим резултатима квалификација.

Финале 
Финална трка је пливана 21. јула са почетком од 20:33 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно